Ongenode gast, een roman uit 1948 van William Faulkner
Intruder in the Dust (film), een film uit 1949 van Clarence Brown